

Cinema 
 Un altro giorno in paradiso (Another Day in Paradise) – film del 1998 diretto da Larry Clark

Letteratura 
 Un altro giorno in paradiso (Another Day in Paradise) – romanzo di Eddie Little del 1997, da cui è stato tratto l'omonimo film

Musica 
 Another Day in Paradise – singolo di Phil Collins del 1989, dall'album ...But Seriously; una cover è stata realizzata da Brandy e Ray J nel 2001
 Another Day in Paradise – album degli Strung Out del 1994